Гонса́лес (, реже ) — испанская фамилия и топоним, производное от личного имени .

Происходит от Гонсало готского происхождения (Gunthis (гот. «бой») + Salvus > Gundisalvus > ) + суффикс -ez и означает «сын Гонсало». В Испании это самая распространённая фамилия после Гарсии (), 2,08 % испанцев носят эту фамилию. Фамилия также распространена в Латинской Америке и в США. В США имеет два варианта написания:  и , s по-видимому, из-за неразличения произношения s и z латиноамериканцами.

Фамилии Гонсалес соответствует португальская фамилия Гонсалвиш ().

Персоналии

А 
 Гонсалес, Абраам (род. 1985) — испанский футболист.
 Гонсалес, Абраам (1864—1913) — мексиканский политический и государственный деятель.
 Гонсалес, Адольфо Суарес () — I герцог Суарес, испанский политик, председатель правительства с 1976 по 1981 год.
 Гонсалес, Александер (род. 1992) — венесуэльский футболист.
 
 
 Гонсалес, Альберт  — американский хакер-миллионер кубинского происхождения.
 
 Гонсалес, Анхель (1925—2008) — испанский поэт, член испанской королевской академии.
 Гонсалес, Аслей (род. 1989) — кубинский дзюдоист.
 Гонсалес, Адриан (род. 1988) — испанский футболист.
 Гонсалес, Адриан Эрнан (род. 1976) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Айтор (род. 1975) — испанский шоссейный велогонщик.
 Гонсалес, Альберто (род. 1941) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Альфредо (род. 1915) — аргентинский футболист и тренер.
 Гонсалес, Альфредо Канту (1946 - 1968) — сержант морской пехоты США, герой Вьетнамской войны 
 Гонсалес, Аристидес (род. 1961) — пуэрто-риканский боксёр.
 Гонсалес, Артуро Альфонсо (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Гонсалес, Аурелио (1905—1997) — парагвайский футболист и тренер.

Б 
 Гонсалес, Бетина (род. 1972) — аргентинская писательница.
 Гонсалес, Бетулио (род. 1949) — венесуэльский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Борха (род. 1992) — испанский футболист.

В 
 Гонсалес, Валентин (1904—1983) — испанский военачальник, коммунист
 Гонсалес, Вальтер (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Гонсалес, Винсенте Гарсия (1833—1886) — кубинский военный и политик, президент революционной Кубы.

Г 
 Гонсалес, Гайла (род. 1997) — доминиканская волейболистка.
 Гонсалес, Гало (1894—1958) — чилийский политический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили.
 Гонсалес, Гастон (род. 2001) — аргентинский футболист.
 Гонсалес Перейра, Гонсало (род. 1993) — уругвайский футболист.

Д 
 Гонсалес, Дерлис (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Гонсалес, Джанкарло (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Гонсалес, Джейсон (род. 1969) — филиппинский шахматист, гроссмейстер.
 Гонсалес, Джерри (1949—2018) — латиноамериканский джазовый трубач, перкуссионист, композитор и аранжировщик.
 Гонсалес, Джесси (род. 1995) — мексикано-американский футболист.
 Гонсалес Апуд, Джованни (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Гонсалес, Джозеф Виктор (род. 1960) — малайзийский хореограф.
 Гонсалес, Джонатан (футболист) (род. 1999) — американо-мексиканский футболист.
 Гонсалес, Джонни (род. 1981) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Диего (1733—1794) — августинский монах и поэт.
 Гонсалес, Диего Абрахам (род. 1998) — чилийский футболист.
 Гонсалес Поланко, Диего (род. 1995) — испанский футболист.
 Гонсалес, Диего Эрнан (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Дриулис (род. 1973) — кубинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка и 3-кратная чемпионка мира.

Е 
 Гонсалес, Ева (1849—1883) — французская художница-импрессионистка.

Ж 
 Гонсалес, Жаслин (род. 1986) — пуэрто-риканско-американская фотомодель и телеведущая.

И, Й 
 Гонсалес, Иван Дарио (род. 1987) — колумбийский легкоатлет.
 
 Гонсалес, Иоанн (в монашестве Хризостом ; род. 1943) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома), митрополит Этнийский, экзарх Америки.
 Гонсалес, Йон (род. 1986) — испанский актёр.
 Гонсалес, Йони (род. 1994) — колумбийский футболист.

К 
 
 Гонсалес, Кармелита (1928—2010) — мексиканская актриса эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».
 Гонсалес, Кармело (род. 1983) — испанский футболист.
 Гонсалес, Кёртис (род. 1989) — тринидадский футболист.
 Гонсалес, Кили (род. 1974) — аргентинский футболист.

Л 
 Гонсалес, Лаура (род. 1993) — колумбийская регбистка.
 Гонсалес, Леандро (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Леонардо (род. 1980) — коста-риканский футболист.
 Гонсалес, Летиция (род. 1971) — химик-теоретик, известна своими трудами в области возбужденных состояний молекул.
 Гонсалес, Луис Оскар (род. 1981) — аргентинский футболист.

М 
 Гонсалес, Максимо (род. 1983) — профессиональный аргентинский теннисист.
 Гонсалес, Мануэль (1833—1893) — мексиканский военный и политический деятель.
 Гонсалес, Мануэль (1877—1972) — испанский историк, музейный деятель и коллекционер керамики.
 Гонсалес, Мариано (род. 1981) — аргентинский футболист.
 
 Гонсалес, Мария (род. 1989) — мексиканская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км (2016).
 Гонсалес, Марк (род. 1984) — чилийский футболист.
 Гонсалес, Маркос (род. 1980) — чилийский футболист.
 Гонсалес, Матиас (1925—1984) — уругвайский футболист.
 Гонсалес, Мелисса (род. 1989) — американская хоккеистка на траве.
 Гонсалес, Меранди (род. 1995) — доминиканский бейсболист.
 Гонсалес, Мертл (1891—1918) — американская актриса.
 Гонсалес, Мигель Анхель (род. 1970) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Микель (род. 1985) — испанский футболист.

Н 
 Гонсалес, Начо (род. 1966) — испанский футболист и тренер.
 Гонсалес, Николас (род. 1976) — американский актёр.

О 
 Гонсалес, Омар (род. 1988) — американский футболист.
 Гонсалес, Освальдо (род. 1984) — чилийский футболист.

П 
 Гонсалес, Пабло (род. 1975) — испанский дирижёр.
 Гонсалес, Панчо (1928—1995) — американский теннисист.
 Гонсалес, Панчо (1926—2016) — аргентинский и французский футболист и тренер.
 Гонсалес Вера, Педро (род. 1967) — чилийский футболист.
 Гонсалес, Пол (род. 1964) — американский боксёр.

Р 
 Гонсалес, Раймонд Элиас (более известен под фамилией Фэйст; род. 1945) — американский писатель-фантаст.
 
 Гонсалес, Рафаэль (род. 1950) — чилийский футболист.
 Гонсалес, Рахим (род. 1996) — американский боксёр-любитель, чемпион мира (2021).
 Гонсалес, Реньер (род. 1972) — американский шахматист, гроссмейстер (2012), тренер.
 
 Гонсалес, Родольфо (род. 1986) — венесуэльский автогонщик.
 Гонсалес, Родриго (род. 1968) — басист, вокалист и автор песен, участник группы Die Ärzte.
 Гонсалес, Роман (род. 1987) — никарагуанский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Рональд (род. 1970) — коста-риканский футболист и футбольный тренер.

С 
 Гонсалес, Сантос (род. 1973) — испанский трековый и профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гонсалес, Сантьяго (род. 1983) — мексиканский профессиональный теннисист.
 Гонсалес, Себастьян (род. 1978) — чилийский футболист.
 Гонсалес, Серхио (род. 1976) — испанский футболист.
 Гонсалес, Селина (1929—2015) — кубинская певица, автор и исполнительница музыки в традиционном стиле «мусика кампесина».
 Гонсалес, Сесар Эдуардо (род. 1982) — венесуэльский футболист.
 Гонсалес, Сисиньо (род. 1986) — испанский футболист.

Т 
 Тирсо Гонсалес (1624—1705) — испанский иезуит, генерал Общества Иисуса (иезуитов) в 1687—1705 годах. Богослов, полемист.

У 
 Гонсалес, Уго (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Гонсалес, Умберто (род. 1966) — мексиканский боксёр.

Ф 
 Гонсалес, Федерико (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Фернан (около 910 — июнь 970) — граф Кастилии.
 Гонсалес, Фернандо (род. 1980) — чилийский теннисист.
 
 Гонсалес, Фран (род. 1969) — испанский футболист.
 Гонсалес, Франц (род. 2000) — боливийский футболист.

Х 
 Гонсалес, Херссон (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Гонсалес, Хоакин Виктор (1863—1923) — аргентинский юрист, историк, педагог и государственный деятель, министр иностранных дел Аргентины (1902 и 1903).
 Гонсалес, Хонатан Давид (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Гонсалес, Хорхе (1965—2010) — аргентинский баскетболист и профессиональный рестлер.
 Гонсалес, Хосе (род. 1978) — шведский певец, гитарист и автор песен аргентинского происхождения.
 Гонсалес, Хосе Антонио (род. 1979) — испанский легкоатлет.
 Гонсалес, Хосе Фройлан (1922—2013) — аргентинский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Гонсалес, Хоэль (род. 1989) — испанский тхэквондист.
 
 
 Гонсалес Вера, Хосе Сантос (1897—1970) — чилийский писатель и литературный критик. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1950 года.
 Гонсалес, Хусто (род. 1937) — кубинско-американский методистский историк, теолог и пастор.

Э 
 Гонсалес, Эдит (1964—2019) — латиноамериканская актриса, танцовщица и модель.
 Гонсалес, Эдриан (род. 1982) — американский профессиональный бейсболист мексиканского происхождения.
 Гонсалес, Эйса (род. 1990) — мексиканская актриса и певица.
 Гонсалес, Элиан (род. 1993) — кубинский мальчик, получивший известность в результате судебного скандала между США и Кубой.
 Гонсалес, Энрике де Кастро (более известный как Ки́ни; 1949—2018) — испанский футболист.
 Гонсалес, Эпифанио (род. 1958) — парагвайский футбольный судья.
 Гонсалес, Эсекьель (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Гонсалес, Эстер (род. 1992) — испанская футболистка.
 Лопес Гонсалес, Эустасио (род. 1953) — испанский предприниматель.

Я 
 Гонсалес, Ян (род. 1977) — французский кинематографист.

Составные фамилии 
 Гонсалес Боканегра, Франсиско (1824—1861) — мексиканский поэт, автор слов государственного гимна Мексики.
 Гонсалес Браво, Луис (1811—1871) — испанский дипломат и государственный деятель.
 
 Гонсалес Гарсиа, Мануэль (1877—1940) — испанский католический святой, епископ Паленсии.
 Гонсалес-и-Диас Туньон, Сеферино (1831—1894) — испанский кардинал, доминиканец, епископ Малаги.
 Гонсалес Иньярриту, Алехандро (род. 1963) — мексиканский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и композитор.
 Гонсалес Карвахаль, Томас Хосе (1753—1834) — испанский поэт и государственный деятель.
 Гонсалес Кинг, Игнасио (род. 1980) — аргентинский теннисист.
 Гонсалес де Клавихо, Руй (ум. 1412) — испанский дипломат и путешественник.
 
 Гонсалес Макки, Луис Анхель (род. 1947) — президент Парагвая с 1999 по 2003 год.
 Гонсалес Мантичи, Энрике (1912—1974) — кубинский композитор.
 
 Гонсалес Москосо, Уго (1922—2010) — один из лидеров троцкистского движения Боливии и Латинской Америки.
 Гонсалес Ольгин, Диего (1560—1618) — испанский священник-иезуит.
 
 Гонсалес Пирес, Леандро (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Гонсалес-и-де-Санта-Крус, Роке (1576—1628) — священник-иезуит, миссионер, святой.
 Гонсалес Сумаррага, Антонио Хосе (1925—2008) — эквадорский кардинал.
 Гонзалес-Торрес, Феликс (1957—1996) — американский художник кубинского происхождения.
 Гонсалес Туньон, Рауль (1905—1974) — аргентинский поэт и журналист.
 Гонсалес де Фаннинг, Тереза (1836—1918) — перуанская писательница и журналистка.
 

 Гомес Гонсалес, Хуан (более известный как Хуани́то; 1954—1992) — испанский футболист.
 
 Диес Гонсалес, Роса (род. 1952) — испанский политик, председатель партии «Союз, прогресс и демократия».
 Итурральде Гонсалес, Эдуардо (род. 1967) — испанский футбольный судья.
 Кастро Гонсалес, Хосе Антонио (род. 1980) — мексиканский футболист.
 
 Мехуто Гонсалес, Мануэль Энрике (род. 1965) — испанский футбольный судья.
 Мигес Гонсалес, Мануэль (1831—1925) — испанский священник, католический святой.
 
 Паласио Гонсалес, Альфредо (род. 1939) — президент Эквадора в 2005—2007 годах.
 Педраса Гонсалес, Хосе (род. 1989) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии IBF.
 Сака Гонсалес, Элиас Антонио (род. 1965) — президент Сальвадора с 2004 по 2009 год.
 Сильва Гонсалес, Алехандро Даниэль (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Торрес Гонсалес, Феликс (1917—2008) — кубинский коммунистический политик.

Топонимы 
 Гонсалес — город в Калифорнии.
 Гонсалес — город Луизиане.
 Гонзалес — город в Техасе.
 Гонзалес — округ () в Техасе.
 Гонсалес — город во Флориде.
 Гонсалес — город и муниципалитет на северо-востоке Колумбии, на территории департамента Сесар.
 Гонсалес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Гонсалес — город в Мексике, входит в штат Тамаулипас.

Персонажи 
 Спиди Гонсалес () — мультипликационный «мышонок-мексиканец».
 Спиди Гонсалес — легендарный американский оружейник, известный своими высокоточными стволами и особенно ложами.

См. также 
 Гонсалвес
 Гонсало Гонсалес — граф, сражавшийся вместе с христианами на территории королевства Леон в 998 году и погибший в этом же году.
 Гальего, Рубен — русский писатель, журналист.

Примечания